Eva Lovia (Wilmington, Carolina do Norte, 29 de maio de 1989) é uma Atriz pornográfica estadunidense de ascendência japonesa e espanhola.

Carreira 
Eva Lovia iniciou a carreira na indústria pornográfica em 2013 com aproximadamente 24 anos. No inicio atuava em filmes solos e lésbico.

Entre 2015 e 2016 manteve um contrato de exclusividade com a produtora Digital Playground. Além da Digital Playground, Eva Lovia trabalhou com diversas produtora, entre elas Reality Kings, Mofos, Bang Bros, Evil Angel, Nubile Films, FTV Girls entre outras.

Em 2016 Eva Lovia em seu blog disse que Porn Stars não são celebridades e relatou que alguns fãs a abordam muitas vezes de forma inapropriada, confundindo seu trabalho na frente das câmeras com sua vida privada.

Antes de entrar na indústria pornográfica trabalhava no restaurante Hooters.

Eva Lovia começou a carreira atuando em cenas de lesbianismo, mas antes disso não tinha se relacionado com outras garotas.

Sua primeira cena com mulher foi com a atriz Molly Cavalli. E sua primeira cena hétero foi com o ator Mick Blue.

A revista Fortune a nomeou entre as 12 personalidades mais populares no entretenimento adulto em 2018.

Prêmios e indicações

Indicações

AVN Awards
2016 - Female Performer of the Year
2016 - Best All-Girl Group Sex Scene
2016 - Best Boy/Girl Sex Scene
2016 - Best Group Sex Scene
2016 - Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production

XBIZ Awards
2016 - Best Actress – Couples-Themed Release
2016 - Best Scene – Couples-Themed Release
2016 - Best Actress – Parody Release
2017 - Best Sex Scene – Parody Release
2017 - Female Performer of the Year

Filmografia (parcial)

Ligações externas 

 
 
 
 
 

Naturais da Carolina do Norte
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência japonesa